Ljestvice i sudionici liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2017./18.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Zagrebačke županije, Službeno glasilo

2. Zagrebačka nogometna liga

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, 2. ŽNL Jug  
 nsbbz.hr, "Nogomet"

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, 2. ŽNL Sjever  
 nsbbz.hr, "Nogomet"

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

Kvalifikacije za 1. ŽNL 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Istarska

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Karlovački, 2. ŽNL  
 ŽNS Karlovački, Službene vijesti

2. ŽNL Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Krapinsko-zagorska

2. ŽNL Međimurska

Skupina A 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 "Gool"

Skupina B 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 "Gool"

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Osijek 

 Prvi dio sezone

 Drugi dio sezone

NS Valpovo / Donji Miholjac 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori:  
 rsssf.com

2. ŽNL Primorsko-goranska

2. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 NS Kutina, Glasila 2018.  
 NS Kutina, Glasnik, br. 16 
 ŽNS Sisačko-moslavački, Glasila  
  ŽNS Sisačko-moslavački, Glasilo, br. 15

2. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždin

2. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilteni II. ŽNL Istok  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 22. kolo

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilteni II. ŽNL Zapad  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 22. kolo

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Županja 

 Izvori:  
 rsssf.com

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 
 

Također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga.

Poveznice 
 1. HNL 2017./18. 
 2. HNL 2017./18. 
 3. HNL 2017./18. 
 4. rang HNL-a 2017./18. 
 5. rang HNL-a 2017./18. 
 7. rang HNL-a 2017./18. 
 8. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 6. stupanj - 2. ŽNL 
  

 

2017-18
 6